

Toponymes 
 Saint-Fort, commune française de la Mayenne.
 Saint-Fort, ancienne commune française de la Charente-Maritime fusionnée en 1825 avec Saint-Jean-d'Angle.
 Saint-Fort-sur-Gironde, commune française du sud de la Charente-Maritime.
 Saint-Fort-sur-le-Né, commune française de Charente.

Patronymes 
 Saint Fort, personnage chrétien.
 Jean Saint-Fort Paillard

Voir aussi 
 Château Tour Saint-Fort, crus bourgeois du Médoc. Vignoble de Bordeaux. France.
 
 Saint